Епи́скоп Смарагд (, в миру Караянни́дис ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Дафнусийский (с 2020), викарий Халкидонской митрополии.

Биография 
Служил настоятелем храма святого пророка Илии (Ναού Προφήτου Ηλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως)) в Халкидонской митрополии.

23 июня 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Дафнусийского, викария Халкидонской митрополии.

19 июля 2020 года в Свято-Троицкой церкви Халкидона был хиротонисан в сан епископа Дафнусийского. В хиротонии приняли участие: митрополит Халкидонский Афанасий (Папас), митрополит Мадитский и Галлиопольский Стефан (Динидис), митрополит Кидониеский Афинагор (Хрисанис) и епископ Тралльский Вениамин (Димопулос).

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Епископы Константинопольской православной церкви